Куржев — фамилия. Известные носители:

 Братья-близнецы, российские самбисты
 Куржев, Али Рамазанович (1989) — чемпион России, призёр чемпионата мира;
 Куржев, Уали Рамазанович (1989) — чемпион России, Европы и мира;